Berenice (Egito) — também chamada Berenice Troglodytica
 Aqaba — na costa da atual Jordânia, chamada Berenice no período ptolemaico
 Bengasi — cidade líbia antigamente chamada Berenice
 Pela (Jordânia) — antiga cidade situada na atual aldeia de Tabaqat Fahl, também conhecida como Berenice

Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos